La Virée est un groupe de musique acadien du Nouveau-Brunswick, 
 Road Trip (La Virée au Québec) est un film américain de 2000.